Museu de Arte Islâmica (Cairo) — Cairo, Egito
 Museu Nacional de Arte Islâmica de Racada — Cairuão, Tunísia
 Museu de Arte Turca e Islâmica — Istambul, Turquia

Desambiguações de museus